Jarisch ist der Familienname folgender Personen:

 
Jens Jarisch (* 1969), deutscher Journalist
Oswald Jarisch (1902–1979), deutscher Maler
Reinhart Jarisch (* 1944), österreichischer Mediziner und Allergologe

Siehe auch:
 Bezold-Jarisch-Reflex
 Jarisch-Herxheimer-Reaktion